Контрата́ка (, от conte — против и attaque — нападение) — наступление, преднамеренное в ответ на атакующие действия соперника. Один из самых эффективных способов защиты. Как правило, осуществляется на ослабленном участке позиции соперника после отражения его атаки.

В шахматной партии контратака — лейтмотив многих дебютных построений. Тому пример — контратака Тракслера.

Пример

В партии Алехин — Ботвинник вовремя проведённая контратака чёрных принесла им ничью.

В позиции на диаграмме Ботвинник перед выбором: либо принять пассивную защиту, разменяв ферзей, либо найти средства для контратаки.

В первом случае чёрные не несут материальных потерь: 
14... Ф:d1+ 15. Л:d1 Kc6 (15... K:c2 16. Kpd2) 16. g5 и 17. f6. Однако получают стеснённую позицию.

Второй случай подкреплён мотивом самой позиции: предшествующий пешечный штурм белых на королевском фланге ослабил позицию своего короля. Этим и воспользовался Ботвинник в своей контратаке, в которой ему пришлось пожертвовать двумя фигурами.

 14... Фf4! 15. Лf1 Ф:h2
 16. C:b4

Первая жертва фигуры. 16... K:g4!
 17. C:g4

Вторая жертва фигуры. 17...Фg3+
' 18. Лf2 Фg1+

Вечный шах сводит партию к ничьей.

 Примечания 

 Литература 
 Волчок А. С. Методы шахматной борьбы. // Контратака — М.: Физкультура и спорт, 1986. — С. 65—70
 Дамский Я. В.'' Контратака. М.: «Физкультура и спорт», 1979 г., С. 64 
 

Шахматная стратегия